Memphis ist

 Memphis (Ägypten) (griechisch, ägyptisch eigentlich Men-nefer), die 5000 Jahre alte Hauptstadt des Alten Ägypten.

Darauf nehmen Bezug:

 Memphis (Mythologie), nach der griechischen Mythologie die Tochter des Flussgottes Nil und Frau von Epaphos, dem König von Ägypten und Gründer der Stadt Memphis
 Titularbistum Memphis, ehemaliges römisch-katholisches Bistum
 (4355) Memphis, ein Asteroid
 Memphis (Zigarettenmarke), eine österreichische Zigarettenmarke
 Memphis (Schriftart), eine von Rudolf Wolf 1930 entwickelte Serifenbetonte Linear-Antiqua

Nach dem originalen Memphis wurden zahlreiche weitere Städte benannt. Die bekannteste davon ist

 Memphis (Tennessee), USA, wichtige Musikmetropole

das wiederum Namenspatronin war für u. a.

 Memphis, Tennessee, ein Song von Chucky Berry
 Memphis (Tanz), ein Modetanz
 Memphis (Musical), Musical von Joe DiPietro
 Memphis Belle, Name eines US-amerikanischen Bombenflugzeugs des Zweiten Weltkriegs
 Memphis Belle (Film), ein hierauf bezugnehmender Kriegsfilm von 1990
 Memphis Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Auf beide Städte nahmen Bezug:
 Memphis (Design), eine 1981 gegründete italienische Möbel-Design-Gruppe
 der Codename des Betriebssystems Windows 98

Weitere Städte dieses Namens in den Vereinigten Staaten sind:
 Memphis (Alabama)
 Memphis (Florida)
 Memphis (Indiana)
 Memphis (Michigan)
 Memphis (Mississippi)
 Memphis (Missouri)
 Memphis (Nebraska)
 Memphis (New York)
 Memphis (Ohio)
 Memphis (Texas)
 Memphis Heights (Florida)
 Memphis Junction (Kentucky)
 West Memphis, Arkansas

Memphis ist außerdem der Name folgender Personen:

 Memphis Depay (genannt Memphis; * 1994), niederländischer Fußballspieler
 Memphis Monroe (* 1985), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Ricky Memphis (Riccardo Fortunati; * 1968), italienischer Schauspieler

Siehe auch: